Полай () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Полай, Виола (род. 1955) — немецкая гребчиха.
 Полай Кампос, Виктор (род. 1951) — перуанский революционер.